YVR est un code qui signifie :
 aéroport international de Vancouver, aéroport de Vancouver en  Colombie-Britannique (Canada), selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports